Гидеон Менса (; родился 18 июля 1998) — ганский футболист, левый защитник клуба «Осер» и национальной сборной Ганы.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в клубе «», выступающем в Премьер-лиге Ганы. В июле 2016 года перешёл в австрийский клуб «Лиферинг», фарм-клуб зальцбургского «Ред Булла», подписав пятилетний контракт.

В январе 2019 года отправился в аренду в клуб «Штурм» до конца сезона 2018/19. Провёл за команду 15 матчей в австрийской Бундеслиге.

29 августа 2019 года был арендован бельгийским клубом «Зюлте Варегем».

3 августа 2021 года был отдан в аренду на сезон с правом выкупа до конца сезона 2021/22 во французский клуб «Бордо».

Карьера в сборной 
9 июня 2019 года дебютировал за национальную сборную Ганы в матче отборочного турнира к Кубку африканских наций против сборной ЮАР.

14 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Ганы для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Зюлте Варегем» 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Осер»